Zarewa bezeichnet:

Zarewa (Fluss), einen Nebenfluss der Suchona in der Oblast Wologda
Zarewa (Ort), eine Siedlung in der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Zarjowa